Aircross est un terme qui dans la gamme Citroën désigne les SUV.

Modèles produits  

 Le Citroën C3 Aircross (2010), version 4x4 surélevée du C3 Picasso sorti en 2010 au Brésil, restylé en 2016 et renommé Citroën Aircross.

 Le Citroën C3 Aircross (2017), crossover compact, remplaçant du C3 Picasso sorti en 2017 et restylé en 2021.

 Le Citroën C4 Aircross (2012-2017), crossover compact fondé sur les Mitsubishi ASX et Peugeot 4008 de première génération.

 Le Citroën C4 Aircross (2018), crossover compact, version chinoise du Citroën C3 Aircross (2017), allongée et modifiée.

 Le Citroën C5 Aircross, est un SUV sorti en 2017.

Concepts

Concept Citroën Aircross 

La Citroën Aircross est un concept de SUV préfigurant le Citroën C5 Aircross dévoilé au Salon de Shanghai 2015.

Motorisation 
Le concept-car Citroën Aircross dispose d'une motorisation hybride-essence rechargeable, composé d'un moteur 1.6 THP de 218 ch (qui entraîne les roues avant) et d'un moteur électrique de 95 ch placé sur les roues arrière. Cela offre donc au concept une transmission intégrale. Les batteries lithium-ion (rechargeables en 3h30) assurent au véhicule une autonomie 100 % électrique de 50km. 
Selon Citroën, la puissance cumulée est de 313 ch et le 0 à 100 km/h est réalisé en 4,5s.

Design 

La Citroën Aircross adopte les codes stylistiques de la marque : phares avant à double étage comme sur le C4 Picasso par exemple, feux arrière 3D, capot plat et pare-brise vertical, comme sur un C4 Cactus. 
Le concept a un vrai look de SUV grâce de grands passes de roues et des bas de caisse renforcés, des roues de 22 pouces avec des pneus à profondes entailles, un capot plat, des flancs droits et un arrière vertical. Cet effet est renforcé par les nombreuses pièces d'aluminium ou chromées disposés sur la carrosserie. Il reprend les principes des Airbumps du C4 Cactus, mais cette fois-ci, les protections, nommés « Alloy Bump », sont plus discrètes, et logées en bas des portières.

Intérieur 
Comme d'habitude sur un concept-car, l'intérieur se veut futuriste : 2 écrans panoramiques HD de 12 pouces prennent place sur la planche de bord ; l'un, motorisé, peut être déplacé en face du passager avant par un simple mouvement de la main. Chaque siège dispose de haut-parleurs et de micro. Ainsi, chaque passager peut écouter une musique ou un programme différent, ou peut communiquer plus facilement avec les autres passagers.

Récompenses 
Mi-mai 2016, dans le cadre des  Trophées de l'Automobile Magazine, il remporte le Trophée du Design 2016, avec 41 % des votes des lecteurs.

Concept Citroën C-Aircross 

La Citroën C-Aircross est un concept de SUV dévoilé au Salon de Genève 2017, préfigurant le Citroën C3 Aircross remplaçant du Citroën C3 Picasso.

Notes et références 

Automobile Citroën
Automobile des années 2010
Automobile des années 2020